Ehingen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ehingen, Mittelfranken – kommun, Bayern, 
 Ehingen, Schwaben – kommun, Bayern, 
 Ehingen (Donau) – stad, Baden-Württemberg, 
 Ehingen am Ries – kommun i Landkreis Donau-Ries, Bayern,